Виталий Сергеев:
 Сергеев, Виталий Владимирович (род. 1971) — российский учёный-теплотехник, член-корреспондент РАН (2016).
 Сергеев, Виталий Кузьмич (1930—2008) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Сергеев, Виталий Николаевич (род. 1983) — российский самбист и дзюдоист.
 Сергеев, Виталий Прокопьевич (1931—2020) — советский и киргизский врач, Народный врач СССР (1991).